Агбалян () — имя собственное; распространено в виде армянской фамилий.
 Агбалян, Гор (род. 1997) — армянский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Агбалян, Никол (1875—1947) — армянский политический и общественный деятель.